Frithiof Dahlby – sacerdote e scrittore svedese
 Håkan Dahlby – tiratore a volo svedese
 Johannes Holstad Dahlby – calciatore norvegese